Чемпионат Финляндии по лёгкой атлетике 1921 (Kalevan kisat 1921) был проведен 20 - 21 августа 1921 года в Котке. Победителем стала команда Helsingfors IFK из Хельсинки.

Медалисты

Источники 
Hannus, Matti; Laitinen, Esa; Martiskainen, Seppo: Kalevan kisat Kalevan malja - Vuosisata yleisurheilun Suomen mestaruuksia. Suomen Urheiluliitto: Gummerus, 2002. ISBN 951-96491-5-8.

Соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
Котка